Липовани — група старообрядців
 Липовани (село) — Чернівецька область, Вижницький район